Angelin är namnet på flera svenska och franska adliga ätter med ursprung från Frankrike. Den svenska släkten Angelin kan leda sitt ursprung till Carl-Tage Angelin (1789-1853) som verkade som grosshandlare och landsherre. 

Angelin är ett ovanligt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Angelin 
 Bo Angelin
 Jöns Erik Angelin
 Kerstin Angelin 
 Nils Peter Angelin
 Olle Angelin

Svenska efternamn